Francisco Campos (1891–1968) – brazylijski adwokat i polityk
 Xisco Campos, Francisco Javier Campos Coll (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Francisco Campos – chilijski piłkarz